Отборочный турнир к чемпионату Европы по футболу среди юношей до 18 лет 1999 прошёл с 22 августа 1998 года по 28 мая 1999 года. В нём приняли участие 50 сборных, которые боролись за 7 путёвок на финальный турнир.

В предварительном раунде команды были разделены на 14 групп. Победители групп вышли в следующий раунд, где в двухматчевых противостояниях выявили участников финального турнира. Швеция автоматически попала в финальную часть на правах хозяина.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Группа 9

Группа 10

Группа 11

Группа 12

Группа 13

Группа 14

Стыковые матчи 

|}

Ссылки 
 RSSSF

Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Футбол в Европе в 1998 году
Футбол в Европе в 1999 году
Футбол